Twa steht für:
 Twa, eine kleinwüchsige Ethnie in Ostafrika

TWA steht als Abkürzung für:
 Trans World Airlines, ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 Transwaggon, Schweizer Leasinggesellschaft für Güterwagen
 Tri-State Wrestling Alliance, US-amerikanische Wrestlingorganisation
 TW-Hydrae-Assoziation, eine sehr junge Sternassoziation mit Sternen des Typs T Tauri

Abkürzung